Prefectura d'Ouaddaï, antiga prefectura del Txad fins al 2002 
 Regió d'Ouaddaï, regió administrativa del Txad des de 2002
 Sultanat d'Ouadai o Imperi Wadai (1635–1912), estat musulmà de l'Àfrica, escindit del sultanat de Darfur, al modern Txad.
 Altiplà d'Ouaddai, zona de l'est del Txad fronterera amb Sudan